Винсент Файгенбутц (; род. 11 сентября 1995, Карлсруэ, Баден-Вюртемберг, Германия) — немецкий боксёр-профессионал, выступающий в средней и во второй средней весовых категориях. Среди профессионалов действующий чемпион по версии IBF Inter-Continental (2020—) в среднем весе. Действующий чемпион мира по версии GBU (2015—2016, 2019—), бывший временный чемпион мира по версии WBA (2015—2016), чемпион по версиям IBF Inter-Continental (2016—2018), WBO Inter-Continental (2014—2016) и GBU Intercontinental (2014—2015, 2017—2019) во 2-м среднем весе.

Любительская карьера

Профессиональная карьера 
Профессиональную карьеру боксёра Винсент начал 3 декабря 2011 года.

30 августа 2014 года состоялся первый титульный бой Винсента Файгенбутца за титул временного чемпиона по версии WBO Inter-Continental во втором среднем весе с боснийским боксёром Славишу Симеуновичем (14-8-0), которого Файгенбутц победил техническим нокаутом в 1-ом же раунде и завоевал титул.

18 июля 2015 года состоялся бой Винсента Файгенбутца с перуанским боксёром Маурисио Рейносо (15-1-1), которого Файгенбутц победил техническим нокаутом в 3-ем раунде и завоевал титулы временного чемпиона мира по версии WBA и вакантный титул чемпиона мира по версии GBU во втором среднем весе.

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA 
9 января 2016 года состоялся бой реванш между Винсентом Файгенбутцем и итальянским боксёром Джованни Де Каролисом (23-6-0) за титул регулярного чемпиона мира по версиям WBA во втором среднем весе, который было предложено разыграть после того как Фёдор Чудинов получил статус «суперчемпиона». Файгенбутц уступил техническим нокаутом в 11 раунде и утратил титул.

Статистика профессиональных боёв

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу во втором среднем весе

Примечания

Ссылки 
 
 Винсент Файгенбютц — страница на сайте vRINGe.com
 Винсент Файгенбутц — страница на сайте Ringside24.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru

Боксёры Германии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации